Thomas Lumb Three-Decker bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Thomas Lumb Three-Decker (Dewey St., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID: 89002403
 Thomas Lumb Three-Decker (Winfield St., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID: 89002448